La Gallina puede referirse a cualquiera de los siguientes artículos:

La gallina de los huevos de oro (fábula): una conocida fábula.
La gallina de los huevos de oro (historieta): una historieta de 1976 del dibujante Ibáñez.
La Gallina Caponata: un personaje infantil.
La gallina negra: un libro esotérico anónimo.
La gallina degollada: un cuento de terror de Horacio Quiroga.
La gallina o el huevo: un dilema clásico.
Collado de la Gallina: un puerto de montaña en Andorra.

Véase también 
 Gallo (desambiguación)